Braun Éva
 Braun Éva (1917–1945) antifasiszta, kommunista aktivista
 Braun Éva (1969) asztaliteniszező
hasonló nevűek
 Eva Braun  (1912–1945) Adolf Hitler szeretője